Шевелевская:
 Шевелевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Илезское сельское поселение.
 Шевелевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Маркушевское сельское поселение.
 Шевелевская — река в России, приток реки Унжа.